Au Brésil, ce toponyme désigne soit :
 Andaraí, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Andaraí, un quartier de la zone nord de Rio de Janeiro.

Homonymie de toponyme